Голднер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Голднер, Брайан (1963—2021) — американский менеджер и продюсер.
 Голднер, Дайана (род. 1956) — американская актриса, известна по фильму «Пир».
 Голднер, Ричард (1908—1991) — австрийско-австралийский музыкант, альтист, педагог и изобретатель. См. также 
 Граф Голднера — Харари
 Квартет имени Голднера